В данном списке, начиная с 1909 года, представлены все футболисты, отличившиеся в противостоянии «Интера» с «Ювентусом». Всего в 219 официальных матчах отличился 271 футболист, которые в общей сложности забили 587 мячей («Ювентус» — 313, «Интер» — 274). Из общего числа забитых мячей 18 были забиты в собственные ворота («Интер» — 12, «Ювентус» — 6). За время противостояния двух команд с пенальти был забит 41 гол, из которых 25 забил «Ювентус» и 19 — «Интер».

Статистика приведена по состоянию на 31 марта 2013

Список бомбардиров 
● — игры за «Интер»
● — игры за «Ювентус»

Список автоголов

Комментарии

Ссылки 
 История, Статистика, Фотографии ФК Интереационале
 Статистика ФК Интереационале
 Статистика ФК Ювентус

Дерби Италии